Gradec (Zagreb) ili Grič, naziv za stari dio grada Zagreba na obronku Medvednice
 Grič (Žumberak), naselje u općini Žumberak, Hrvatska
 Grič (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Grič (časopis, Beč), hrvatski emigrantski list